The Uninvited (1944) — filme com Ray Milland chamado em Portugal A Casa Assombrada
 House on Haunted Hill (1959) — filme de terror com Vincent Price exibido em Portugal como A Casa Assombrada
 The Haunted Mansion — comédia (2003) com Eddie Murphy traduzida no Brasil A Casa Assombrada

Desambiguações de cinema